Niemcy:
 Aschaffenburg – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Bawaria
 Aschaffenburg – powiat w kraju związkowym Bawaria

Osoby:
 Gustav Aschaffenburg – niemiecki psychiatra